Acró, rei mític de Caenina
 Acró d'Agrigent, metge d'Agrigent del 
 Heleni Acró, gramàtic romà del  dC